En français, le nom commun rein signifie un organe du corps de nombreux animaux.

Le terme Rein peut également faire référence à :

Patronyme 

 Andrew Rein (né en 1958), lutteur américain ;
 Antoine Rein, producteur de cinéma français ;
 Bernhard Rein (1897-1976), joueur de football estonien ;
 Evgueni Reïn (né en 1935), poète, écrivain et scénariste russe ;
 Heinz Rein (1906-1991), écrivain allemand ;
 Jean-Jacques Rein (1920-1943), membre de la Résistance juive en France ;
 Mark Rein·Hagen (né en 1964), auteur de jeux américain ;
 Michel Rein (né en 1952), galeriste d’art contemporain français ;
 Raanan Rein (né en 1960) historien israélien ;
 Steffen Rein (né en 1968), coureur cycliste allemand ;
 Thiodolf Rein (1838-1919), philosophe universitaire et homme politique finlandais ;
 Torald Rein (né en 1968), ancien fondeur allemand

Prénom 
 Rein Agur (né en 1935), metteur en scène estonien ;
 Rein Aun (1940-1995), un athlète estonien ;
 Rein van Duivenboden (né en 1999), acteur, chanteur, auteur-compositeur-interprète et présentateur néerlandais ;
 Rein Groenendaal (né en 1951), coureur cycliste néerlandais ;
 Rein Lang (né en 1957), homme politique estonien ;
 Rein Põder (1943-2018), écrivain soviétique puis estonien ;
 Rein Raamat (né en 1931), cinéaste d'animation, réalisateur, scénariste et producteur estonien
 Rein Taaramäe (né en 1987), coureur cycliste estonien.

Toponyme 

 Abbaye de Rein, abbaye cistercienne en activité, située en Styrie, en Autriche.